Gerbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Gerbach, Ortsgemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Gerbach (Appelbach), auch Wasenbach nach dem rechten Oberlauf, rechter Zufluss des Appelbachs in Gerbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Gerbach (Pfrimm) oder Dörrbach, linker Zufluss der Pfrimm in Marnheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Gerbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) bei der Aumühle von Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gerbach (Sinn), rechter Zufluss der Sinn in Altengronau (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Gerbach (Steuerbach), linker Zufluss des Steuerbachs (zum Wasenbach, zum Appelbach) vor Gerbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Geerenbach
 Gerach
 Gerenbach
 Gersbach